Sandy Fork ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sandy Fork (Delaware)
 Sandy Fork (Texas)
 Sandy Fork (Virginia)

Siehe auch:
 Sand Fork